Сан Антонио де лас Уертас има више значења:

 Сан Антонио де лас Уертас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Антонио де лас Уертас, Ел Маникомио (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де лас Уертас (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Антонио де лас Уертас (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Антонио де лас Уертас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Антонио де лас Уертас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Антонио де лас Уертас (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Антонио де лас Уертас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику